Кам:
 Кам — холм, образованный ледниковыми отложениями.
 Кам — шаман в Тыве и на Алтае.

Топоним 
 Кам — горная страна в Тибете.
 Кам — город в Германии.
 Кам — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Кам — река в Англии, приток Грейт-Уза.
 Кам — река в Таиланде, приток Меконга.

Фамилия 
 Кам, Омер Ферит (1864—1944) — турецкий философ и переводчик.
 Кам, Сёрен (1921—2015) — датский коллаборационист.
 Кам, Шарон (род. 1971) — израильская кларнетистка.

См. также 
 Камм